Rossidis ist der Familienname folgender Personen:

 Ilias Rossidis (1927–2019), griechischer Fußballspieler 
 Michail Rossidis, griechischer Leichtathlet